En science humaine, il s'agit de Communication
 En technologie, il s'agit de technologies de l'information et de la communication ou de protocoles de communication qui permettent aux machines de communiquer avec d'autres machines (exemple véhicule connecté).